Aldo De Fazio – calciatore e allenatore
Giuseppangelo de Fazio – vescovo
Peter DeFazio – politico